De Groote Polder (Slochteren), voormalig waterschap bij Slochteren
 De Groote Polder (molen),  een poldermolen in Slochteren
 De Groote Polder (Termunterzijl), voormalig waterschap bij Termunterzijl
 De Groote Polder (Oude Pekela), voormalig waterschap bij Oude Pekela
 De Groote Polder van Oldekerk en Niekerk, later hernoemd tot Hoop en Verwachting
 De Grote Polder (Zoeterwoude), voormalig waterschap in Zoeterwoude
 De Drooggemaakte Grote Polder, voormalig waterschap in Leidschendam
 De Groote Polder (Moerdijk), een buurtschap in de gemeente Moerdijk